Шебелинка () — река в Харьковской области, правый приток Северского Донца.

Описание 
Длина реки длина 12 км, бассейн 45 км².

Исток реки расположен вблизи села Шебелинка. Впадает в реку Северский Донец в 754 км от его устья.

На реке расположены село Шебелинка, село Прогресс, пгт Донец.

Примечания 

Притоки Северского Донца
Реки Харьковской области